Джалили — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джалили, Омид (род. 1965) — ирано-английский стендап комик, актёр и продюсер.
 Джалили, Саид (род. 1965Э) — иранский государственный деятель, представитель Высшего руководителя Ирана в Высшем совете национальной безопасности.
 См. также 
 Джалали
 Джалу